Провинция Линарес  () — провинция в Чили в составе области Мауле. 

Включает в себя 8 коммун.

Территория — 10 050,2 км². Численность населения — 286 361 житель (2017). Плотность населения — 28,49 чел./км².
Административный центр — Линарес.

География 
Провинция расположена на юге области Мауле.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Талька
 на востоке — провинция Неукен (Аргентина)
 на юге — провинция Пунилья
 на западе — провинция Каукенес
Крупная река — Лонкомилья.

Административное деление 
Провинция включает в себя 8 коммун:
 Линарес. Административный центр — Линарес.
 Сан-Хавьер-де-Лонкомилья. Административный центр — Сан-Хавьер.
 Парраль. Административный центр — Парраль.
 Вилья-Алегре. Административный центр — Вилья-Алегре.
 Лонгави. Административный центр — Лонгави.
 Кольбун. Административный центр — Кольбун.
 Ретиро. Административный центр — Ретиро.
 Йербас-Буэнас. Административный центр — Йербас-Буэнас.

Демография
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Примечания 

Провинции Чили